Константи́н Алекса́ндрович Бирк (17 января 1913, Казань — 24 мая 1985, там же) — советский боксёр средней, полутяжёлой и тяжёлой весовых категорий, выступал на всесоюзном уровне во второй половине 1930-х годов. На соревнованиях представлял команду ЦСКА, многократный призёр чемпионатов СССР. Также известен как тренер по боксу, личный тренер Андрея Абрамова, Юрия Радоняка и Алексея Киселёва, судья всесоюзной категории.

Биография 
Родился 17 января 1913 года в Казани.

Активно заниматься боксом начал в раннем детстве, проходил подготовку в боксёрской команде ЦСКА. Первого серьёзного успеха на ринге добился в 1935 году, когда на первенстве СССР завоевал бронзовую медаль тяжёлой весовой категории. Год спустя перешёл в полутяжёлый вес и занял в зачёте национального чемпионата второе место, уступив чемпионское звание заслуженному мастеру спорта Виктору Михайлову, а ещё через год добыл бронзу в среднем весе. Последний раз выходил на ринг в качестве действующего спортсмена в 1939 году — вновь получил бронзовую награду первенства Советского Союза.

В послевоенные годы Бирк добился немалого успеха как тренер по боксу. За долгие годы тренерской деятельности в армейской боксёрской секции он воспитал многих талантливых бойцов, в том числе его подопечными были трёхкратный чемпион Европы Андрей Абрамов, финалисты Олимпийских игр Юрий Радоняк и Алексей Киселёв. За подготовку выдающихся спортсменов в 1963 году удостоен почётного звания «Заслуженный тренер СССР». Помимо тренерской работы участвовал в боксёрских матчах в качестве судьи всесоюзной категории.

Умер 24 мая 1985 года в Москве, похоронен на Ваганьковском кладбище, участок № 40.

Примечания

Ссылки 
 Бирк Константин Александрович  — страница на сайте Федерации бокса России

Боксёры СССР
Боксёры 1930-х годов
Боксёры средней весовой категории
Боксёры полутяжёлой весовой категории
Боксёры тяжёлой весовой категории
Тренеры по боксу СССР
Заслуженные тренеры СССР
Судьи всесоюзной категории
Похороненные на Ваганьковском кладбище